È stata la prima edizione del torneo e Zhang Shuai ha sconfitto in finale Ayumi Morita grazie al ritiro di quest'ultima sul punteggio di 6-4.

Teste di serie

  Kimiko Date-Krumm (primo turno)
  Yanina Wickmayer (semifinale)
  Zhang Shuai (campionessa)
  Ayumi Morita (finale)

  Caroline Garcia (primo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Anna Schmiedlová (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nanjing Ladies Open 2013